Luís II de Hesse () (7 de setembro de 1438 – 8 de novembro de 1471), chamado Luís, o Franco, foi o Conde da Baixa Hesse de 1458-1471.

Ele era o filho de Luís I, Landgrave de Hesse e Anna da Saxônia . Ele se casou com Mechthild, filha de Luís I, conde de Württemberg-Urach em 1454. Seus filhos eram:

 Anna [1455-1459]
 Elisabeth (morreu jovem)
 Guilherme I, Conde de Hesse (1466–1515)
 Guilherme II, Conde de Hesse (1469–1509)

Ele também teve sete filhos (conhecidos) ilegítimos por sua amante, Margarethe von Holzheim (nascida por volta de 1443 - falecida depois de 1515): 

 Anna de Hesse (nascido por volta de 1460, casado com Heinz Missener, 23 de maio de 1484)
 Margarethe de Hesse (nascido por volta de 1460, faleceu em 1524, casou-se com Heinrich Furster, prefeito de Marburg , em 5 de fevereiro de 1486)
 Johannes de Hesse (nascido por volta de 1460, assassinado em 11 de março de 1531, casado com Gertrude)
 Guilherme de Hesse (nascido por volta de 1470, morreu em 1550 em Melsungen)
 Luckel Lambrechts (nascido antes de 1471)
 Ernst de Natega
 Friedrico de Hesse

O Condado de Hesse foi dividido por seu pai Luís I entre Luís II e seu irmão Henrique III em Hesse-Kassel (Baixa Hesse) e Hesse-Marburg (Alta Hesse). Os irmãos lutaram pela demarcação exata do condado até maio de 1470.

Ancestralidade

Ligações externas 

 Ludwig II v.  Hessen, Allgemeine Deutsche Biografia , Bd .: 52, Nachträge bis 1899: Linker - Paul, Leipzig, 1906
 Wikisource: Allgemeine Deutsche Biographie "Ludwig II.  (Landgraf von Niederhessen) "